Sergej Chatsjatrjan (1985), een Armeens violist
Haroetjoen Chatsjatrjan (1955), een Armeens filmregisseur, -producent en cameraman

Zie ook 
Chatsjatoerjan (doorverwijspagina)